Dziśniszcze – jezioro na Litwie
 Dziśniszcze – rzeka na Litwie